A Mecklenburgi-házban több hercegnő és hercegné is viselte ezt a nevet:

 Alexandrina mecklenburgi hercegné (1803–1892), III. Frigyes Vilmos porosz király leánya, született porosz királyi hercegnő, Pál Frigyes mecklenburg–schwerini nagyherceg felesége, 1822–1837 között mecklenburg–schwerini hercegné, később Alexandrina mecklenburgi nagyhercegné
 Alexandrina mecklenburg–schwerini hercegné (1842–1906), Albert porosz királyi herceg leánya, született porosz hercegnő, házassága révén mecklenburg–schwerini hercegné, férje Vilmos mecklenburgi herceg (1827–1879)
 Alexandrina mecklenburgi hercegnő (1879–1952), III. Frigyes Ferenc mecklenburg–schwerini nagyherceg leánya, született mecklenburg–schwerini hercegnő, házassága révén Dánia királynéja
 Anasztázia Alexandrina mecklenburgi hercegnő (1923–1979), IV. Frigyes Ferenc mecklenburg–schwerini nagyherceg leánya, született mecklenburg–schwerini hercegnő, férje Frigyes Ferdinánd schleswig–holstein–sondeburg–glücksburgi herceg

Alexandrina